Namco Pac-Land è una scheda madre arcade a 8-bit usata da Namco nel 1984. Il secondo e il quinto gioco, Dragon Buster e Sky Kid, sono stati modificati per supportare lo scorrimento verticale, ed il terzo e il quarto, Metro-Cross e Baraduke (anche conosciuto come Alien Sector), sono stati modificati per supportare le palette a 2048 colori. Baraduke è anche l'unico gioco della Namco ad usare i loro generatori programmabili di suono per la sintesi vocale.

Specifiche tecniche del Namco Pac-Land
Main CPU: Motorola M6809, 1.536 MHz 
Sound/controls CPU: Hitachi HD63701, 1.538461 MHz
Sound chip: Custom eight-channel programmable 4-bit WSG (Waveform Sound Generator)
Video resolution: 288 x 224

Lista dei giochi Namco Pac-Land
Pac-Land (1984) - il primo gioco a scorrimento laterale
Dragon Buster (1984) - il primo titolo di Namco ad avere la barra della vita.
Metro-Cross (1985)
Baraduke (anche conosciuto come Alien Sector) (1985)
Sky Kid (1985) - il primo titolo di Namco giocabile in due giocatori simultaneamente.

Note

Macchine arcade
Schede arcade Namco